Ez a lista a A telhetetlen című amerikai sorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2018)

2. évad (2019)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái